Marcus Jan Adriani (predikant) (1771-1845) - Een Nederlands predikant en schoolopziener
 Marcus Jan Adriani (bioloog) (1908-1995) - Een Nederlandse botanicus en natuurbeschermer